Пелличча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пелличча, Антонио (1 января 1921 — 24 ноября 2016) — итальянский военный деятель, историк и писатель.
 Пелличча, Арриго (4 ноября 1912, Виареджо — 10 ноября 1987, Рим) — итальянский скрипач.